Lepape, le Pape bezeichnet:
 Hippolyte Lepape, einen ehemaligen französischen Automobilhersteller

Lepape ist der Familienname folgender Personen:
 Georges Lepape (1887–1971), französischer Modezeichner, Plakatkünstler und Graveur
 Johann Franz Lepape von Trevern (1754–1842), Bischof von Straßburg
Séverine Lepape (* 1979), französische Historikerin, Kunsthistorikerin und Museumsleiterin
 Sébastien Lepape (* 1991), französischer Shorttracker